Рудневка или Руднёвка — топоним:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Руднёвка — бывший хутор в Бахчисарайском районе Крыма.

Россия 
 Рудневка — река, протекает в Вышневолоцком районе Тверской области.
Руднёвка — улица в Восточном административном округе Москвы.
 Руднёвка — малая река в Москве, правый приток реки Пехорка.

Украина 
Рудневка — село в Сумском районе Сумской области.

Рудневка — до 1993 г. название села Хвалибога в Городенковском районе Ивано-Франковской области.